Dragana Marinković (1982-), joueuse serbe de volley-ball ;
 Ranko Marinković (1913-2001), romancier et un dramaturge croate.